Osoby o tym nazwisku:
 Igor Starygin – radziecki aktor teatralny i filmowy
 Pawieł Starygin – radziecki działacz partyjny